

Болтино — село, Митищинський район, Московська область
 Болтино — село, Одинцовський район, Московська область
 Болтино — село, Ромодановський район, Мордовія